Катков — російське прізвище.

Відомі носії:
 Катков Андрій Олександрович (1972—2022) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Катков Іван Валерійович (*1984) — український спортсмен з настільного тенісу.
 Катков Михайло Никифорович (1818—1887) — російський публіцист і літературний критик.
 Катков Олег Олексійович (*1966) — український артист, естрадний виконавець, режисер масових заходів.
 Катков Павло Валерійович (*1981) — український футболіст, захисник.

Російські прізвища